Buduppe ist der Name mehrerer Flüsse im Gebiet des ehemaligen Ostpreußen:
 Buduppe/Bärenfließ (Fluss), 1938 bis 1946: Bärenfließ, Zufluss der Inster im Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1947: Moskowka im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Buduppe/Moosbach (Fluss), 1938 bis 1946: Moosbach, Zufluss der Scheschuppe (Szeszuppe) im Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1947 im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Buduppe/Sandfließ (Fluss), 1938 bis 1946: Sandfließ, Zufluss der Scheschuppe (Szeszuppe) im Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1947 im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Buduppe/Trappenfließ (Fluss), 1938 bis 1946: Trappenfließ, Zufluss der Arge im Kreis Ragnit, ab 1947: Budarka im Rajon Bolschakowo, seit 1963 im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Budupe, Zufluss der Pallak im Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1947 im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Budupp, 1938 bis 1946: Auerbach, Zufluss der Laukne im Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1947 im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland